Mérovée peut désigner :

 Mérovée ou Merowig (éminent guerrier), deuxième roi présumé des Francs Saliens
 Mérovée, fils de Chilpéric Ier et d'Audovère (mort en 577).
 Mérovée (mort en 604), fils de Clotaire II et de Haldetrude